Конкурс песни Евровидение 1973 — 18-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 7 апреля 1973 года в городе Люксембург (Люксембург) на сцене Гран-театра. Второй год подряд победу одержал Люксембург, на этот раз с песней «Tu te reconnaîtras» («Ты узнаешь себя»), исполненной Анной-Марией Давид.

Место проведения 

Люксембу́рг — столица и крупнейший город Великого Герцогства Люксембург

Местом проведения третьего конкурса «Евровидение» в Люксембурге стал государственный Гран театр, открытый в 1964 году.

Формат 
Формат судейства не изменился: в национальное жюри каждой страны входило по два человека, одному из которых от 16 до 25 лет, а второму — от 25 до 55 лет. Каждая песня оценивалась каждым из членов жюри по пятибалльной шкале. Члены жюри на этот раз находились в Вилле Лувиньи (месте проведения конкурсов 1962 и 1966 годов), и смотрели конкурс оттуда.

В 1973 году было решено отменить языковые ограничения, запрещающие исполнять песни на негосударственном языке представляемой страны. Этим воспользовались некоторые участники, представив свои песни на английском языке.

Участвующие страны 

После неудачного дебюта, дважды заняв последнее место, Мальта решила не участвовать в конкурсе. Австрия также решила пропустить конкурс 1973 года.

К числу участников конкурса в 1973 году добавился Израиль, таким образом впервые на Евровидении выступала неевропейская страна. Ситуация вокруг страны, и в частности трагедия на Олимпийских играх годом ранее, заставила организаторов усилить меры безопасности.

Испанскую группу «Mocedades» обвинили в плагиате, так как припев их песни «Eres tú» напоминал песню «Brez besed», которую представила Югославия в 1966 году. В итоге, песня не была дисквалифицирована, а после конкурса даже стала мировым хитом, обошедшим по продажам песню, выигравшую конкурс. Авторы югославской песни жалоб против испанцев не подавали.

Впервые в качестве дирижёров на конкурсе выступили женщины — Моника Доминик от Швеции и Нурит Хирш от Израиля.

Набрав 129 баллов из 160 возможных (что составляет 80,6 %), песня от Люксембурга «Tu te reconnaîtras» установила рекорд, и по сей день является песней получившей больше всего баллов из возможного максимума.

Вернувшиеся исполнители 
  — Клифф Ричард (1968)
  — Марион Рунг (1962)
  — Массимо Раньери (1971)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Осси Рунне
  — Франсис Бэй
  — Жоржи Кошта Пинту
  — Гюнтер-Эрик Тёнер
  — Карстен Клоуман
  — Жан-Клод Ваннье
  — Хуан Карлос Кальдерон
  — Эрве Руа
  — Эсад Арнауталич
  — Энрико Полито
  — Пьер Као
  — Моника Доминик
  — Гарри ван Хооф
  — Колман Пирс
  — Дэвид Маккей
  — Жан Клодрик
  — Нурит Хирш

Результаты

Голосование 

Результаты голосования от каждой страны объявляли сами члены жюри:

  — Кристиина Каухтио и Хейкки Сарманто
  — ?
  — Жозе Калвариу и Тереза Силва Карвалью
  — ?
  — Ингер Анн Фульквурд и Юханнес Берг
  — ?
  — Тереса Гонзалез и Хосе Луис Бальбин
  — Паола дель Медико и Йор Милано
  — Душан Лекич и Иван Антонов
  — ?
  — ?
  — Лена Андерссон и Ларс Самуэльсон
  — ?
  — ?
  — Кэтрин Вудфилд и Пэт Уилльямс
  — Аделин Эстранья и Даниэль Эйманн
  — ?

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1973 год в музыке